Damernas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes den 26-28 juli i Palau d'Esports de Barcelona.

Medaljörer

Resultat

Referenser